Майк Келли (; 27 октября 1954, Уэйн (Мичиган) — 31 января 2012, Лос-Анджелес) — современный американский художник, критик и куратор. Как художник известен, в первую очередь, своими перформансами и инсталляциями. В его работах также присутствуют найденные объекты, текстильные баннеры, коллажи и видео. Он часто работал и готовил проекты совместно с Полом Маккарти, Тони Оуслером и Джоном Миллером.

Ранние годы 
Келли родился в городе Уэйн, штат Мичиган, в пригороде Детройта, в римско-католической семье рабочего класса. Его отец возглавлял техническое обслуживание системы государственных школ, а мать была поваром в столовой исполнительный компании Ford Motor. Со своих ранних лет он был связан с музыкальной городской сценой, которая породила такие группы, как Iggy и the Stooges, а также был членом группы Destroy All Monsters.
В 1976 году Келли окончил Мичиганский университет. Он переехал в Лос-Анджелес в 1978 году и поступил в Калифорнийский институт искусств, где он восхищался работами своих учителей Джона Балдессари, Лори Андерсон, Дэвида Аскевольда и Дугласа Хьюблера.

Образование 
 1976 BFA, University of Michigan, Ann Arbor
 1978 MFA, California Institute of the Arts, Valencia, CA

Биография и творчество 
 Самопровозглашенный «анархист», Майк Келли разработал собственную эстетику аутсайдера, при помощи которой разоблачал два таких явления XX столетия, как капитализм и психоанализ. Будучи студентом в Лос-Анджелесе в середине 1970-х, он разработал уникальный стиль перформансов. Во время этих перформансов Келли использовал скульптуру в качестве вспомогательного материала. Помимо этого действие включало чтение текстов и танец. Келли создал эксцентричную логическую систему, которая инвертировала редукционную критику концептуального искусства.
 Майк Келли родился в рабочем пригороде Детройта. Посещал Университет Мичигана, где создал группу Destroy All Monsters, которая использовала такие не-музыкальные инструменты как пылесосы и игрушки. После окончания университета в 1976, Келли переехал в Лос-Анджелес, где посещал Калифорнийский институт искусств, где подружился с Тони Оурслером. В 1978 Келли бросил заниматься живописью. Студентом, Майк Келли находился под влиянием таких преподавателей, как Джонатан Борофски, Джон Балдессари и Douglas Huebler.
 В Лос-Анджелесе Келли показал свой первый перформанс со скульптурой. Среди перформансов того времени были «My Space» в La Jolla Museum of Contemporary Art в 1978 и «The Poltergeist» в Foundation for Art Resources в Лос-Анджелесе в 1979. Он включал фотографии, объекты и черно-белые рисунки, сочетающие образы и тексты в стиле комиксов. Создавая репутацию провокатора, Келли высмеивал американскую культуру и провоцировал неприятные чувства зрителей. В 1980-х он привнес в перформансы скатологические и сексуальные темы.
 В 1982 Келли создал первое видео, «The Banana Man», в котором использовал персонажа из детского телевизионного шоу Captain Kangaroo. В 1984 он и ещё два участника представляли на протяжении двух часов фрагмент из восьмичасового произведения «The Sublime» в музее современного искусства в Лос-Анджелесе. В нём Келли соединил садомазохистскую тему с философской концепцией сублимации. Перформанс «Plato’s Cave, Rothko’s Chapel, Lincoln’s Profile» (1985) высмеивает веру в то, что ментальное может быть использовано для сублимации физиологического. Презентация этой работы в 1986 в Массачусетском институте включала выступление группы Sonic Youth.
 В 1988 Келли создал работу «Плати за свои удовольствия», которая представляет собой серию небрежно нарисованных плакатов с изображениями 42 представителей культуры (Бодлера, Гёте, Дега, Сартра, Батая и др.), которые сопровождались цитатами, смысл которых сводится к утверждению, что гении находятся вне закона. Плакаты были выставлены в длинном коридоре, который вел к завершающей работе: для выставки в Чикаго это был автопортрет серийного убийцы детей Джона Уэйна Гейси, для Лос-Анджелеса — убийца с автострады Уильяма Бонина, для выставки в берлинском Метрополисе — убийца Вольфганг Зоча. У двери стоял ящик для сбора пожертвований. Работа «Плати за свои удовольствия» воплощает принцип, который стал в дальнейшем визитной карточкой Майка Келли: инверсия ценностей, подмена высокого низким и наоборот. В творчестве Келли чувствуется влияние Жоржа Батая, идеи которого были популярны в то время: отрицание предустановленных норм поведения, суверенитет воли, скандальные формы проявления личности.
 В конце 1980-х Келли начал делать работы из поношенных игрушек и вязанных платков. В 1987 он сделал «More Love Hours Than Can Ever Be Repaid», «Garbage Drawings» на основе комикса Sad Sack в 1988. Хорошо принятое в Лос-Анджелесе, искусство Келли не пользовалось успехом в Нью-Йорке до выставки в 1988 в Metro Pictures. В 1993 художник был куратором «The Uncanny», выставки, посвященной необычным интерпретациям тела для Sonsbeek '93 в Gemeentemuseum Arnhem в Нидерландах. Келли сотрудничал со многими художниками, например, с Оуслером и Полом Маккарти. В 1997 Келли и Оуслер представили Poetics Project на «документе X».
 У Келли было много персональных выставок, включая две ретроспективы, организованные Музеем Уитни в Нью-Йорке (1993-94) и MACBA (1997). Среди многих групповых выставок можно отметить Биеннале Уитни (1985, 1987, 1989, 1991, 1993, и 1995), Венецианскую Биеннале (1988 и1995), Carnegie International (1991), и «документу» (1992 и 1997).
 Для выставки L’Informe: Mode d’Emploi в 1996 в Центре Помпиду в Париже Майк Келли представил инсталляцию с грязными мягкими игрушками, которые были пришиты к висящей на стене ткани и разбросаны на столах. Они воплощали идеи насилия и преходящего, «совокупляющиеся игрушки» стали с того времени чем-то вроде опознавательного образа для художника.
 В 1995 Келли начал псевдоавтобиографический проект — «Educational Complex» (модели институций, в которых когда-либо обучался). Пустые части моделей представляли «забытые» зоны. Для Келли эта работа отмечает начало серии проектов, в которых псевдо-автобиографическое, синдром вытесненной памяти и ре-интерпретация становятся инструментами для деконструкции.
 В 2007 Майк Келли вернулся к теме памяти и популярной культуры, исследуя их через миф о потерянном городе супермена — Кандоре. Инсталляция Kandors (2007) основана на истории супермена: его родной город когда-то был уменьшен до миниатюры одним из антагонистов и теперь хранится в бутылке. Келли сделал модели города, основанные на различных изображениях в комиксах. Все это в окружении бутылок и проекций на выставке напоминало футуристическую лабораторию.

Смерть 
Его тело было найдено в ванной его дома в Южной Пасадене рядом с газовым баллоном для барбекю и таблетками.
Говорят, он был в депрессии после разрыва со своей девушкой. Келли также был подавлен из-за мира искусства.
"Ему было дискомфортно видеть то, что сейчас в мире искусства. Ему не нравилось то, что все стало очень корпоративным. Он сказал мне: Если бы я начал сейчас, я бы никогда не стал художником." - Эми Фонтана

Награды и гранты 
 2006 Wolfgang Hahn Prize
 2003 John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship
 2000 The California Institute of the Arts Distinguished Alumnus Award
 1998 The University of Michigan School of Art and Design Distinguished Alumnus Award
 1997 Skowhegan Medal in Mixed Media
 1990 National Endowment for the Arts Museum Program Exhibition Grant
 1987 Awards in the Visual Arts Grant
 1986 Artists Space Interarts Grant
 1985 National Endowment for the Arts Visual Artists Fellowship Grant
 1985 Louis Comfort Tiffany Foundation Grant

Работы Майка Келли в публичных коллекциях 
 Carnegie Museum, Питсбург
 Центр Жоржа Помпиду, Париж
 Детройтский институт искусств, Детройт
 Fonds National d’Art Contemporain
 Fundación «la Caixa», Мадрид
 Los Angeles County Museum of Art
 Louisiana Museum, Humleback, Германия
 Музей Метрополитан, Нью-Йорк
 Museum Abteiberg Mönchengladbach, Mönchengladbach, Германия
 Museum Moderner Kunst, Вена
 Музей современного искусства, Чикаго
 Музей современного искусства, Лос-Анджелес
 Музей изящных искусств, Бостон
 Музей современного искусства, Нью-Йорк
 Музей Гуггенхайма, Нью-Йорк
 Statens Museum for Kunst, Copenhagen
 Stedelijke Museum, Eindhoven
 Художественный институт Чикаго
 Van Abbe Museum, Эйндховен
 Walker Art Center, Цинцинатти
 Музей американского искусства Уитни, Нью-Йорк
 Fotomuseum Winterthur, Швейцария
 Sammlung Goetz, Мюнхен
 Frank Cohen Collection, Вулвергемптон, Великобритания
 Malmö Konsthall, Швеция
 Museu d’Art Contemporani de Barcelona

Персональные выставки (1998—2008) 
 2008 «Mike Kelley: Educational Complex Onwards: 1995—2008,» WIELS Centre d’Art Contemporain, Brussels, Belgium.
 2007 «Kandor-Con 2000,» Jablonka Galerie in cooperation with Harold Falckenberg at Halle 037, Ackerstrasse 76, Berlin, Germany.
 2007 «Kandors» Jablonka Galerie, Berlin, Germany.
 2007 "Mike Kelley: Memory Ware Flats, " Skarstedt Fine Art, New York, New York.
 2007 "Mike Kelley: Hermaphrodite Drawings (2005—2006), " Gagosian Gallery, London, England.
 2006 «Mike Kelley: Profondeurs Vertes», musée du Louvre, Paris, France.
 2006 «Mike Kelley: Liquid Diet and Related Works» Galerie Ghislaine Hussenot, Paris, France.
 2006 «Mike Kelley», Medium, St. Bathélemy, French West Indies.
 2005 «Mike Kelley: Day Is Done», Gagosian Gallery, Нью-Йорк.
 2004 «Mike Kelley» Galerie Ghislaine Hussenot, Paris, France.
 2004 «Mike Kelley: The Uncanny» Tate Liverpool, Ливерпуль, Англия. Museum Moderner Kunst Stiftung Luwig Wien, Вена, Австрия.
 2003 «Mike Kelley: Memory Ware, Wood Grain, Carpet.» Galleria Emi Fontana, Milan, Italy. Exh. cat.
 2003 «Sod and Sodie Sock» (w/Paul McCarthy) Biennale d’art contemporain de Lyon, Institut d’art contemporain, Lyon, France. Exh. cat.
 2003 «The Poetics Project 1977—1997» (w/Tony Oursler), The Curve, Barbican Centre, London, U.K.
 2002 «Mike Kelley: Reversals, Recyclings, Completions, and Late Additions.» Metro Pictures, New York, NY.
 2002 «Mike Kelley: The Poetry of Form: Part of an Ongoing Attempt to Develop an Auteur Theory of Naming.» Galerie Daniel Templon, Paris.
 2002 «Mike Kelley: Test Room.» Galerie Art et Public, Geneva, Switzerland.
 2002 «Black Out.» Patrick Painter Inc., Santa Monica, CA.
 2002 «Mike Kelley: Selected Works 1982—1990.» Skarstedt Fine Art, New York.
 2001 «Mike Kelley.» Sperone Jr, Rome, Italy.
 2001 «Memory Ware.» Jablonka Galerie, Cologne, Germany.
 2000 «The Poetics Project: 1977—1997 (Documenta Version).» Centre Georges Pompidou, Paris, France. Collaboration with Tony Oursler.
 2000 «Consolation Prize: Mike Kelley and John Miller.» Belkin Art Gallery, Vancouver, B.C. Exh. cat.
 2000 «Destroy All Monsters: Postmodern Multimedia and Musical Mutations (Mike Kelley, Jim Shaw and Cary Loren).» Center on Contemporary Art, Seattle, Washington.
 2000 «Mike Kelley and Paul McCarthy: Collaborative Works.» Power Plant Contemporary Art Gallery, Toronto, Canada. Exh. cat.
 2000 «Mike Kelley: Sublevel, Framed and Frame, Test Room.» Migros Museum,
 2000 Museum für Gegenwartskunst, Zurich, Switzerland.
 2000 «Unisex Love Nest.» Galerie Daniel Bucholz, Cologne, Germany.
 2000 «Mike Kelley & Peter Fischli and David Weiss.» Sammlung Goetz and Lenbachhaus, Munich, Germany.
 2000 «Mike Kelley.» Galleria Emi Fontana, Milan, Italy.
 2000 «Categorical Imperative and Morgue.» Van Abbe Museum, Eindhoven, The Netherlands.
 2000 «Memory Ware.» Galerie Ghislaine Hussenot, Paris, France.
 2000 «Mike Kelley: Paintings and Drawings from the Rowan Collection.» Christie’s, New York, NY.
 1999 Patrick Painter Inc., Santa Monica, CA.
 1999 Metro Pictures, New York, NY.
 1999 «Mike Kelley and Ed Ruscha, Photographs.» Patrick Painter Inc., Santa Monica, CA.
 1999 «Mike Kelley: Two Projects.» Kunstverein Braunschweig, Germany. Exh. cat.
 1999 «Mike Kelley: Framed and Framed, Test Room, Sublevel.» MAGASIN: Centre National d’Art Contemporain de Grenoble. Grenoble, France.
 1999 «Unisex Love Nest.» Steirischer Herbst 99, Palais Attems, Graz, Austria.
 1998 «Mike Kelley and Paul McCarthy.» Vienna Secession, Vienna, Austria.
 1998 «The Poetics Project: 1977—1997 (Barcelona version).» Lehmann Maupin Gallery, New York. Collaboration with Tony Oursler.
 1998 «The Poetics Project: 1977—1997 (Documenta version).» Metro Pictures, New York, NY. Collaboration with Tony Oursler.
 1998 «Sublevel: Dim Recollection Illuminated by Multicolored Swamp Gas.» Jablonka Galerie, Cologne, Germany.
 1998 «Strange Frut: Detroit Culture.» Centrum Beeldende Kunst/Villa Alkmaer, Rotterdam, The Netherlands. In conjunction with the exhibition «I rip you, You rip me: honey, we’re going down in history.» Collaboration with Jim Shaw and Cary Loren.
 1998 «Destroy All Monsters Archive.» Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, The Netherlands. In conjunction with the exhibition «I rip you, You rip me: honey, we’re going down in history.» Collaboration with Jim Shaw and Cary Loren.

Работы 
 2007, Petting Zoo
 2005, «Одинокий Вампир», (инсталляция)
 2005 «Застенчивый сатанист», (инсталляция)
 1999, Categorical Imperative and Morgue. Эта инсталляция состоит из 32 групп объектов из сэкондхенда и 39 коллажей. На протяжении ряда лет Келли коллекционировал старые предметы с целью сделать их частью произведения в какой-то момент. Впечатляющая смесь кусков текстиля, книг, мягких игрушек, одежды, барабанов и т. п. Келли не сильно интересуется эстетическим качеством этих вещей, больше их психологическим или формальным значением. В аудио записи, которая сопровождает инсталляцию, можно услышать как Келли нашёл объекты из каждой группы, воспоминания, которые они у него вызвали, что заставило его разместить их подобным образом.
 1997-98, Poetics Project
 1995 Fresh Acconci (видео). В работе «Fresh Acconci» Келли в сотрудничестве с Полом Маккарти переснял работу пионера видеоарта Витто Аккончи 1970г, используя актёров категории «B».
 1992, Gussied Up
 1991, Craft Morphology Flow Chart
 1991, Riddle of the Sphinx, инсталляция, работа находится в Музее Гуггенхайма
 1989 Франкенштейн
 1988, «Garbage Drawings»
 1988, Плати за свои удовольствия, инсталляция
 1987, No Exit, скульптура, работа находится в Музее изящных искусств в Бостоне
 1987, Animal Self and Friend of Animals
 1985, «Plato’s Cave, Rothko’s Chapel, Lincoln’s Profile»
 1984, «The Sublime»
 1982, «The Banana Man» (видео)
 1982, «Choreographic Figure»
 1979, перформанс «The Poltergeist»
 1978, перформанс «My Space»

Источники 
 Kelley, Mike. Foul Perfection: Essays and Criticism. Ed. John C. Welchman. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002.
 Kelley, Mike. Minor Histories: Statements, Conversations, Proposals. Ed. John C. Welchman. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004.
 Sussman, Elisabeth. Mike Kelley: Catholic Tastes (exh. cat.). New York: Whitney Museum of American Art, 1993.
 Welchman, John C., et al. Mike Kelley. London: Phaidon, 1999. Krauss, Rosalind, E. «Georges Bataille’s Concept of Abjection and the Art of Cindy Sherman and Mike Kelley.» October (Cambridge, Mass.), no. 78 (fall 1996), pp. 89–105.
 Lee, Pamela M. «Mike Kelley’s Name Dropping.» Word & Image (London) 11, no. 3 (July-September 1995), pp. 300–19.
 Singerman, Howard, and John Miller. Mike Kelley: Three Projects: Half a Man, From My Institution to Yours, Pay for Your Pleasure (exh. cat.). Chicago: The Renaissance Society, 1988.
 Sussman, Elizabeth, ed. Mike Kelley: Catholic Tastes (exh. cat.). New York: Whitney Museum of American Art, 1993.
 Welchman, John C., Isabelle Graw, and Anthony Vidler. Mike Kelley. London: Phaidon Press, 1999.
 Welchman, John C., et al. Mike Kelley. London: Phaidon, 1999.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт художника
 Информация и работы художника на сайте Gagosian Gallery
 Информация и работы художника на сайте Metropictures Gallery
 Интервью и информация о художнике
 Статья о ретроспективе Майка Келли в Frieze Magazine
 Ретроспективная статья о Майке Келли на Openspace.ru

Современные художники США
Видеоартисты США
Художники США
Выпускники Калифорнийского института искусств
Преподаватели Школы искусств и архитектуры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Преподаватели Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе